István Kovács (1953-2020) – calciatore ungherese
 István Kovács (n. 1970) – ex pugile ungherese
 István Kovács (n. 1984) – arbitro di calcio rumeno
 István Kovács (n. 1992) – calciatore ungherese
 István Kovács – allenatore di pallanuoto ungherese
 István Kovács – lottatore ungherese